Владимир Горбачёв:
 
 Горбачёв, Владимир Иванович — российский политик, депутат ГД РФ II созыва.
 Горбачёв, Владимир Константинович (1898—1955) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Горбачёв, Владимир Лукич (род. 1950) — российский политик, депутат ГД РФ IV и V созывов.
 Горбачёв, Владимир Михайлович (род. 1950) — российский журналист, редактор, прозаик.